Die Palermo Ladies Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 19. bis 25. Juli 2021 statt.

Titelverteidigerinnen sind Fiona Ferro im Einzel sowie die Paarung Arantxa Rus/Tamara Zidanšek im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Palermo Ladies Open 2021 fand vom 17. bis 18. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Palermo